Agostino Franciotti (1630-1670) – arcivescovo cattolico e nunzio apostolico italiano
 Galeotto Franciotti della Rovere (1471-1508) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Lavinia Franciotti Della Rovere (1521-1601) – nobildonna italiana
 Marcantonio Franciotti (1592-1666) – cardinale e vescovo cattolico italiano